Беларусбанк — Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2018 (28-й чемпионат Белоруссии по футболу) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2018 года в высшей лиге.

Регламент 
В чемпионате приняло участие 16 команд. Турнир проходил в два круга (30 туров). Команды, которые заняли 15-е и 16-е место в Высшей лиге выбывали в первую лигу. Клубы, занявшие 1 и 2 места в первой лиге, получили право на выход в высшую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, пополнившие высшую лигу
  «Луч» Минск (1-е место в первой лиге, дебютант лиги)
  «Смолевичи» (2-е место в первой лиге, дебютант лиги)
  «Торпедо» Минск (3-е место в первой лиге)

Клубы, покинувшие высшую лигу
  «Крумкачы» Минск (отстранён от участия в чемпионате)*
  «Славия-Мозырь» (15-е место в высшей лиге)
  «Нафтан» Новополоцк (16-е место в высшей лиге)
* Примечание. Футбольному клубу «Крумкачы» (Минск) было отказано в приёме заявления для прохождения лицензирования Белорусской федерацией футбола.

Клубы-участники

Стадионы

Представительство по регионам 
В 28-м чемпионате Белоруссии по футболу принимают участие футбольные клубы, представляющие все области страны.

Тренеры и капитаны

Турнирная таблица 

* Примечание. Следующий сезон провела команда «Дняпро-МЧЗ» Могилёв.

Лидеры чемпионата 
1-е место

2-е место

3-е место

Результаты матчей 
Чемпионат проходил в два круга. Каждая команда играла с каждой два раза: дома и в гостях.

Турнир дублирующих составов 

 Лучшие бомбардиры — Павел Забелин (Неман) и Павел Зуевич (Слуцк) (по 19 мячей).

Статистика сезона

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Ассистенты

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2018
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2018
 Кубок Белоруссии по футболу 2017/2018
 Кубок Белоруссии по футболу 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Белоруссии по футболу
Белоруссия
Чемпионаты Белоруссии в 2018 году